Hattendorff ist der Familienname von

 Karl Hattendorff (1834–1882), deutscher Mathematiker
 Otto Hattendorff (1822–1905), deutscher Politiker und Oberbürgermeister der Stadt Celle